Jäneskari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jäneskari (ö i Norra Österbotten), Ylivieska, 
 Jäneskari (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar